Auguste Regnaud de Saint-Jean d'Angély (1794-1870), maréchal de France
 Michel Regnaud de Saint-Jean d'Angély (1760-1819),  homme politique, avocat et journaliste, député aux États généraux, conseiller et ministre d'État sous l'Empire